

Communes 

 Cessac : commune française, située dans le département de la Gironde
 Cessac : ancienne commune française, située dans le département du Lot

Personnalités 

 Catherine Cessac (née en 1952), musicologue française
 Jean-Gérard Lacuée de Cessac (1752-1841) : homme politique français
 Léon de Cessac (1841-1891) : naturaliste, géologue et explorateur français.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France